Соревнования по толканию ядра у мужчин на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене прошли 17 и 18 августа 1920 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стал финн Вилле Пёрхёля, серебряным призёром — финн Эльмер Никландер, бронзовым призёром — американец Гарри Лайверсейдж. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из 10 стран.

Гарри Лайверсейдж (1894—1951) в 1948 году стал бригадным генералом корпуса морской пехоты США, во время Второй мировой войны его войска участвовали в битве за Иводзиму и изображены на знаменитой фотографии.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1912 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Толкание ядра на Олимпийских играх